Grundström är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1 704 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Grundström
Gunnar Grundström (1951–1995), finansman
Anna-Lisa Grundström (1919–2011), författare och konstnär
 Claes Grundström (1844–1925), arkitekt och professor
 Erik Grundström (född 1955), författare
 Harald Grundström (1885–1960), präst och författare
 Helmer Grundström (1904–1986), författare
 Jörgen Grundström (född 1961), ishockeydomare
John Grundström (1877–1953), industriman
 Kristina Grundström (född 1976), tecknare och illustratör
 Madeleine Grundström, gift Gustafsson (född 1980), handbollsspelare
 Mats Grundström (född 1961), musiker, trubadur och låtskrivare
 Per Grundström (1886–1975), musiker och kompositör av marschmusik
 Peter Grundström (född 1957), musiker, sångare och låtskrivare

Källor

Svenska efternamn